Högåsen kan syfta på:

 Högåsen, Härjedalen – ett naturreservat i Härjedalens kommun
 Högåsen – en tidigare småort i Karlskoga kommun
 Högåsen (kulle i Finland) – en kulle i den ekonomiska regionen Sydösterbotten

Se även
 Högsåsen – en by och ett naturreservat i Gullspångs kommun